

Населені пункти

Місто:
 Березівка — Одеська область, Березівський район

Селище міського типу:
 Березівка — Харківська область, Харківський район

Села:
 Березівка — Автономна Республіка Крим, Роздольненський район
 Березівка — Вінницька область, Гайсинський район
 Березівка — Вінницька область, Вінницький район, Немирівська міська громада
 Березівка — Вінницька область, Вінницький район, Оратівська селищна громада
 Березівка — Вінницька область, Могилів-Подільський район
 Березівка — Донецька область, Краматорський район
 Березівка — Житомирська область, Житомирський район, Березівська сільська громада
 Березівка — Житомирська область, Житомирський район, Любарська селищна громада
 Березівка — Житомирська область, Житомирський район, Хорошівська селищна громада
 Березівка — Житомирська область, Коростенський район
 Березівка — Житомирська область, Звягельський район
 Березівка — Запорізька область, Пологівський район
 Березівка — Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, Рогатинська міська громада
 Березівка — Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, Івано-Франківська міська громада
 Березівка — Київська область, Бучанський район
 Березівка — Кіровоградська область, Голованівський район
 Березівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Долинська міська громада
 Березівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Кетрисанівська сільська громада
 Березівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Устинівська селищна громада
 Березівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Березівка — Кіровоградська область, Олександрійський район
 Березівка — Луганська область, Старобільський район
 Березівка — Луганська область, Довжанський район
 Березівка — Луганська область, Сватівський район
 Березівка — Львівська область, Червоноградський район
 Березівка — Одеська область, Подільський район
 Березівка — Полтавська область, Лубенський район, Гребінківська міська громада
 Березівка — Полтавська область, Лубенський район, Лубенська міська громада
 Березівка — Полтавська область, Полтавський район
 Березівка — Рівненська область, Рівненський район
 Березівка — Сумська область, Охтирський район
 Березівка — Харківська область, Богодухівський район, Золочівська селищна громада
 Березівка — Харківська область, Богодухівський район, Краснокутська селищна громада
 Березівка — Харківська область, Красноградський район
 Березівка — Харківська область, Куп'янський район
 Березівка — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район
 Березівка — Черкаська область, Уманський район
 Березівка — Чернігівська область, Ніжинський район
 Березівка — Чернігівська область, Чернігівський район
 Березівка — Чернігівська область, Прилуцький район

Колишні населені пункти:
 Березівка — колишня колонія, Житомирська область, Житомирський район, Садківська сільська рада
 Березівка — колишнє село, Житомирська область, Житомирський район, Покостівська сільська рада
 Березівка — колишнє село, Житомирська область, Малинський район
 Березівка (до 1946 року — Баші) — колишнє село, Київська область, Старченківський (Миронівський) район; у 1958 році було об'єднано із селом Юхни (нині Миронівська громада Київської області)
 Березівка — колишнє село, Київська область, Ржищівський район; у 1957 році було приєднане до міста Ржищів Київської області
 Березівка — колишнє село, Полтавська область, Лубенський район, зняте з обліку 11 липня 1990 року.
 Березівка — колишнє село, Тернопільська область, Монастириський район, тепер у складі міста Монастириська
 Березівка (до 1946 року — Адольфів) — колишній хутір і фільварок, Рівненська область, Дубровицький район
 Березівка — колишня назва села Катеринівка Кам'янського району Черкаської області

Села:
 Березівка — Берестейська область, Кам'янецький район
 Березівка — Вітебська область, Вітебський район
 Березівка — Вітебська область, Городоцький район
 Березівка — Вітебська область, Докшицький район
 Березівка — Мінська область, Слуцький район

Березівка — село, Люблінське воєводство, Більський повіт
 Березівка — село, Підкарпатське воєводство, Ряшівський повіт, гміна Гижне,

Річки 
Басейн Дніпра
 Березівка — притока Дніпра;
 Березівка — притока Інгульця;
 Березівка — притока Мерли;
 Березівка — притока Хоролу;
 Березівка — притока Рябини;
 Березівка — притока Радоставки.

Басейн Дунаю
 Березівка — права притока Пруту

Басейн Західної Двіни
 Березівка — права притока Дісни
 Березівка — ліва притока Улли

Басейн Південного Бугу
 Березівка — ліва притока Інгулу

Див. також 
 Березовка

Примітки